Uttryck kan avse:

 Matematiskt uttryck – en kombination av siffror, operatorer, grupperande symboler
 Uttryck (tidskrift) – en tidskrift utgiven av Utrikespolitiska föreningen i Uppsala
 Idiomatiska uttryck – något som är karakteristiskt, säreget och språkriktigt korrekt för ett språk eller en dialekt
Begrepp – avgränsat ämne uttryckt i ord
Genuttryck – en process på flera olika steg genom vilken informationen i en gens DNA-sekvens överförs till cellens strukturer och funktioner
Reguljära uttryck – en notation för att beskriva vissa mängder av strängar
Uttryck (musik) –
 Uttryck (tidning) – ges ut av Lärarförbundet